A MOL Magyar Kupa 2020–2021-es kiírásában a Magyar Labdarúgó-szövetség döntésének értelmében az NB I-es, illetve az NB II-es csapatok a hatodik fordulóban, 2020. szeptember 19-én kapcsolódtak be a küzdelmekbe. Ez volt a kupa 81. kiírása, elsőként MOL Magyar Kupa néven, illetve ebben az idényben először volt hallható a kupa himnusza.

Az Újpest története 11. kupagyőzelmét aratta a sorozat végén, miután a döntőben 1–0-ra legyőzte a Fehérvár csapatát.

Lebonyolítás 
A 6. fordulóban a 2020–2021. évi első- és másodosztályú bajnokságban szereplő 32 csapat kiemelt volt, a fordulók sorsolásakor nem kerülhettek egymással párosításra. A hetedik és a nyolcadik fordulóba bejutó élvonalbeli együttesek szintén kiemeltek voltak, ennélfogva a kupasorozatban először csupán a kilencedik körben, a legjobb 16 között kerülhettek össze az első osztály képviselői. A fordulók sorsolásakor nem volt területi kiemelés. Változás volt az előző szezonokhoz képest, hogy a kupa minden párharca egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidőben nem születik döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás következik, ha ezek után sincs győztes, akkor büntetőpárbaj jön.

Fordulók, időpontok és gólok száma 

Megjegyzés

 1: Nem számítva a két le nem játszott mérkőzés 0–3-s végeredményét

Induló csapatok 

1: A Békés megyei labdarúgó bajnokságokban nem indult elegendő csapat, azért osztályok helyett ún. kvalifikációs csoportokba osztották a csapatokat.

Eredmények

6. forduló (főtábla 1. forduló) 
Az első- és másodosztályú csapatok kiemeltek voltak, ők nem kerülhettek össze. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el, minden esetben az alacsonyabb osztályú csapatok voltak a pályaválasztók. Azonos osztályú csapatok esetén az elsőként kihúzott csapat volt a pályaválasztó. A forduló hivatalos játéknapja szeptember 18., szeptember 19. és szeptember 20. volt. A sorsolás szeptember 10-én, a Puskás Arénában volt, melyet 3 korábbi Magyar Kupa győztes labdarúgó Pisont István, Gera Zoltán és Juhász Roland végzett el.

7. forduló (főtábla 2. forduló) 
A sorsoláson az OTP Bank Liga csapatai kiemeltek voltak, ők nem kerülhettek össze. A párharcok továbbra is egy mérkőzésen dőltek el. Ha a rendes játékidő végén döntetlennel álltak a csapatok, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd tizenegyesrúgások következtek. Az alacsonyabb osztályú együttes, illetve a sorsoláson előbb húzott klub volt a pályaválasztó. Hivatalos játéknapok: október 27., október 28., október 29.

Megjegyzés:

 1: Az Érdi VSE csak 6+1 kezdőjátékossal, cserék nélkül állt ki a koronavírus megbetegedések miatt. A mérkőzés elkezdődött, de az egyik játékos megsérült, így a mérkőzés félbeszakadt, és 3–0-s eredménnyel a Kazincbarcika jutott tovább.
 2: A mérkőzést eredetileg október 27-én játszották volna, de a Ménfőcsanak több játékosa koronavírusos lett, így halasztást kértek. A november 11-re sem oldódott meg ez a probléma a csapatnál és nem álltak ki, így a Haladás játék nélkül 3–0-s eredménnyel jutott tovább.

8. forduló (főtábla 3. forduló) 
A versenykiírás értelmében az NB1-es csapatok ebben a fordulóban még idegenben léptek pályára. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidő végén döntetlennel álltak a csapatok, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd tizenegyesrúgások következtek.

9. forduló (főtábla 4. forduló) 
A versenykiírás értelmében a sorsoláskor először kihúzott csapat játszott hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidő végén döntetlennel álltak a csapatok, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd tizenegyesrúgások következtek.

10. forduló (főtábla 5. forduló) 
A versenykiírás értelmében a sorsoláskor először kihúzott csapat játszott hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidő végén döntetlennel álltak a csapatok, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd tizenegyesrúgások következtek.

11. forduló (főtábla 6. forduló) 
A versenykiírás értelmében a sorsoláskor először kihúzott csapat játszott hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidő végén döntetlennel álltak a csapatok, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás, majd tizenegyesrúgások következtek.

Döntő 

A versenykiírás értelmében a döntő a Puskás Arénában került megrendezésre. Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítást, majd tizenegypárbajt írt elő a versenyszabályzat.

Góllövőlista 
A táblázatban kizárólag azokat a labdarúgókat jelenítjük meg, akik legalább 2 gól szereztek.

Frissítve: 2021. április 21.

Jegyzetek 

magyar kupa
magyar kupa
Magyar labdarúgókupa